Хара́ктеры — мн. ч. от характер. Другие значения:

 «Характеры» (Les Caractères; ок. 319 до н. э.) — сочинение древнегреческого философа Теофраста; 30 очерков человеческих типов.
  — сочинение французского писателя-моралиста Жана де Лабрюйера.

См. также 
 Характер (значения)